Notolomus är ett släkte av skalbaggar. Notolomus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Notolomus